Arsenal FC-rekorder, i den engelske fodboldklub Arsenal FC er registreret en række klubrekorder.

Spillerrekorder 
Her følger de vigtigste spillerekorder:

Optrædener 
Yngste førsteholdsspiller: Cesc Fàbregas, 16 år 177 dage( mod Rotherham United, Liga Cup, 28. oktober 2003)
Yngste førsteholdsspiller: Gerry Ward, 16 år 321 dage (mod Huddersfield Town, First Division, 22. august 1953)
Ældste førsteholdsspiller: Jock Rutherford, 41 år 159 dage (mod Manchester City, First Division, 20. marts 1926)

Flest kampe 
Listen omfatter kampe spillet i officielle turneringer (start og indskiftninger). 

For hver turnering er angivet antal kampe og i parentes antal scorede mål.

 Fleste kampe uden afbrydelser: Tom Parker, 172 (3. april 1926 – 26. december 1929)

Målscorere 
Flest mål i en sæson: 44, Ted Drake (1934-35)
Flest ligamål i en sæson: 42, Ted Drake, (1934-35)
Flest mål i en kamp: 7, Ted Drake (mod Aston Villa, First Division, 14. december 1935)
Flest mål i en hjemmekamp: 5, Jack Lambert (mod Sheffield United, First Division, 24. december 1932) 
Flest mål i en FA Cupkamp: 4, delt: Cliff Bastin (mod Darwen, 9. januar 1932) og Ted Drake (mod Burnley, 20. februar 1937) 
Flest mål i en Liga Cupkamp: 4, Julio Baptista (mod Liverpool F.C., 9. januar 2007) 
Flest mål i en europæisk kamp: Alan Smith (mod FK Austria Wien, Mesterholdsturneringen, 18. september 1991) 
Hurtigste mål: 13 sekunder, Alan Sunderland (mod Liverpool F.C., FA Cup, 28. april 1980) 
Yngste målscorer: Cesc Fàbregas, 16 år 212 dage (mod Wolves, League Cup, 2. december 2003)
Yngste spiller med hattrick: John Radford, 17 år 315 dage (mod Wolves, First Division, 2. januar 1965)

Arsenal F.C.